Jemappes (plaats), een deelgemeente van Bergen in de Belgische provincie Henegouwen
Slag bij Jemappes, een veldslag in 1792
Jemappes (departement) (vroeger ook Jemmape of Jemmapes geschreven), een oud Frans departement

Zie ook
Jemeppe-sur-Sambre, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen